Nicci ist das Pseudonym folgender Personen:

 Nicci Juice, eigentlich Nicole Safft (* 1975), deutsche Sängerin, siehe  Rollergirl
 Nicci French, Autoren-Paar Nicci Gerrard und Sean French

Siehe auch:
 Nicki (Begriffsklärung)